Nannosquillidae är en familj av kräftdjur. Nannosquillidae ingår i överfamiljen Lysiosquilloidea, ordningen mantisräkor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nannosquillidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Nannosquillidae